

Persone
 Alberto Cozzi (1925-1944) – partigiano italiano
 Andréia Cozzi Sforzin Laurence (1983) – pallavolista brasiliana
 Angelo Cozzi (1934) – fotografo e fotoreporter italiano
 Emanuele Cozzi (1970) – componente del duo di musica dance italiano, noto anche col nome di Sally Can Dance
 Gaetano Cozzi (1922-2001) – storico e docente italiano
 Gaspare Cozzi (1914–...) – calciatore italiano
 Geminiano Cozzi (1728-1798) – imprenditore e ceramista italiano
 Gianmauro Cozzi (1967) – disegnatore e illustratore italiano
 Glauco Cozzi (1951) – dirigente sportivo, ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Julio Cozzi (1922-2011) – calciatore argentino
 Luciano Cozzi (1909-2002) – tuffatore italiano. 
 Luigi Cozzi (1947) – regista, sceneggiatore, scrittore e docente italiano
 Napoleone Cozzi (1867-1916) –  alpinista, pittore e decoratore italiano
 Paolo Cozzi (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Paolo Cozzi (1980) – pallavolista italiano
 Roberto Cozzi (1893-1964) – calciatore italiano
 Roberto Cozzi (1893-1918) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare

Altro
 Palazzo Porcari Cozzi Amman – palazzo seicentesco di Milano
 Piscina Cozzi – piscina coperta di Milano